Бахтеми́р — село в Икрянинском районе Астраханской области.

Административный центр сельского поселения Бахтемирский сельсовет, в который также входит село Алгаза и посёлок Анатолия Зверева.

История 

В переводе с тюркских языков название переводится как «железное счастье» или «железный сад».

По официальным данным считается, что в 1800 году 235 переселенцев из центральной России основали село Бахтемир, вошедшее в состав Астраханского уезда.

В 70-е годы позапрошлого века бахтемирцы занимались вольным морским ловом. Село в то время имело право юридического лица. На каждое трехлетие сход крестьян выбирал старосту.

В 1875 году старостой был Семен Степанов.

В 1876 году Яков Семенович Костров.

В 70-х годах бахтемирцы взяли в Управлении рыбными и тюленьими промыслами ссуду на приобретение судов и снаряжения для морского лова.

Первые годы были неуловы и бахтемирцам грозило разорение. Управление назначило опись имущества. Бахтемирцы написали прошение царю. Император удовлетворил прошение, рассрочив выплату долга на 20 лет.
К концу XIX века в Бахтемире проживало 1900 человек.

Приезжих поражала «целая флотилия судов, чистые, крепкие разукрашенные домики, достаток и работа на себя. Большинство бахтемирцев мелкие, но самостоятельные хозяева. Здоровые, привыкшие с детства ко всем лишениям, знающие море, умеющие бороться с грозной стихией, они дают хороших, честных, преданных царю и Отечеству матросов..»

В 1918 году Бахтемир поддержал Астраханский совет рабочих и солдатских депутатов, направив в г. Астрахань боевой отряд.

В 1921—1922 году грянула засуха и неурожай. В Бахтемире из 2983 жителей 1861 человек были признаны голодающими. Приход Бахтемирской Троицкой церкви пожертвовал на закупку продовольствия 2 млн рублей.

Раньше село называлось Семирублевое. Во времена правления Петра I три двора этого поселения располагались на правом берегу реки. Однажды вниз по Волге на корабле спускался Пётр I. Остановившись, он увидел рыбаков(как вариант одного рыбака), тащивших большого осетра. Его-то царь и купил за семь рублей. А село велел назвать Семирублевым.

Население

Примечания

Источники 
 «Здесь Родины моей начало» Изд. «Пента», Астрахань-Москва, 2006 год.
 Государственный архив Астраханской области.
 «Хронометр-Астрахань» (Астрахань)
 Астрахань 24. «Надежда на светлое будущее» (http://www.astrakhan-24.ru/news/editorials/nadezhda_na_svetloe_budushhee )

Населённые пункты Икрянинского района